Die Navajo ist das im Bau befindliche Typschiff der Navajo-Klasse, einer ab 2020 eingeführten, hochseetaugliche Rettungs-, Schlepp-, und Berge-Schiffsklasse der US-Navy. Das Schiff mit der Schiffskennung T-ATS-6 wurde am 30. Oktober 2019 im Houma Terrebonne Civic Center in Houma, Louisiana, auf Kiel gelegt.

Die Navajo ist 80 m lang, 17,98 m breit und hat einem Tiefgang von 5,39 m. Bei 5.110 t Verdrängung erreicht es eine Tragfähigkeit von 1.796 t. 

Das Schiff kann 65 Personen aufnehmen, 23 Besatzungsmitglieder und 42 Nicht-Besatzungsmitglieder.

Design und Funktionen 
Das Schiff mit Stahlrumpf ist mit großer Deckfläche konzipiert, um austauschbare, auch zukünftige, Missionssysteme aufzunehmen. Die Brücke des T-ATS bietet eine 360° Rundumsicht. 

Ausgestattet mit einem dynamischen Positionierungssystem (DP2), können die Schiffe auch bei U-Boot-Rettungseinsätzen eingesetzt werden.

Weitere Ausrüstungen sind eine Schleppwinde und Equipment zur Brandbekämpfung außerhalb des Schiffes.

Antrieb 
Das Antriebssystem umfasst eine dieselmechanische Antriebsanlage, ausgestattet mit Wellengeneratoren zur Versorgung des Bordnetzes mit elektrischer Energie. Das Schiff hat eine installierte Leistung von 9.408 kW mit zwei 900 kW Bugstrahlrudern und einem 900 kW Heckstrahlruder.

Die Navajo erreicht eine Geschwindigkeit von 15,1 kn und hat eine maximale Reichweite von 8.170 Seemeilen bei einer Reisegeschwindigkeit von 10 kn. Das Schiff erreicht einen Pfahlzug von 176 Tonnen für Schlepp- und Bergungsaktionen.

Einzelnachweise 

Navajo-Klasse